Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1995-96 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1995-96. Turneringen blev spillet i marts 1995, og den havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra Eliteserien i 1994-95 samt de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division i 1994-95.

De seks hold blev inddelt i to grupper med tre hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold i hver gruppe kvalificerede sig til Eliteserien i ishockey 1995-96. Resultatet blev at de fire Eliteseriehold, Hvidovre IK, Rødovre SIK, HIK og Odense IK, sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Resultater

Gruppe A

Gruppe B

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 27. marts 1995.

Noter 

Ishockey i 1995
Ishockey i Danmark